James Ellison est un personnage fictif de la série télévisée Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor interprété par Richard T. Jones.

James Ellison était un des agents spéciaux les plus réputés du FBI avant qu'on lui demande de rechercher Sarah Connor, la supposée meurtrière de Miles Dyson qui aurait selon les autorités participé à la destruction de Cyberdine Systems en 1997.

Lorsque Sarah Connor a disparu, Ellison a perdu toute crédibilité aux yeux de ses collègues. Il est maintenant déterminé à retrouver Sarah Connor pour retrouver son statut d'agent efficace. Lorsque Sarah Connor ressurgit des années après, il ne croit toujours pas à ses histoires d'apocalypse et de robots envoyés du futur. Néanmoins après avoir enquêté sur des cas plus qu'étranges, il commence à se poser des questions.

Après avoir récupéré illégalement un bras d'un T-888 auprès de la police de Los Angeles, Ellison commence à croire que les Terminators existent bel et bien et que Sarah Connor disait la vérité. Pour confirmer ces informations, il rendit visite au docteur Silberman, le psychiatre de Sarah Connor pendant son séjour à l'hôpital psychiatrique de Pescadero (Terminator 2). Ellison se fait droguer par Silberman qui pense qu'il est un Terminator envoyé du futur pour tuer Sarah et John Connor. Ellison déclare à Silberman qu'il a la preuve que les Terminators existent. Silberman met le feu à son domicile et Ellison manque de peu de trouver la mort lorsqu'il est secouru par Sarah Connor. Après ces événements, Silberman est enfermé dans le même hôpital psychiatrique de Pescadero.

Dans l'épisode final de la saison 1, Ellison découvre que Cromartie se fait passer pour un agent spécial du FBI et qu'il recherche Sarah et John Connor. Ellison est chargé d'aller l'appréhender avec ses collègues de l'équipe d'intervention du FBI. Ellison suspecte bien évidemment Cromartie d'être une machine et redoute la confrontation. Cromartie tue tous les membres de l'équipe d'Ellison à l'exception de celui-ci. Après cet incident, Ellison a été forcé de prendre six semaines de congés payés. Plus tard lors d'une autre confrontation, Cromartie déclare qu'il a épargné Ellison juste parce qu'il a besoin de lui pour trouver John et Sarah Connor. Ellison refuse d'être utilisé et demande à Cromartie de le tuer maintenant car il ne fera pas le sale boulot. Cromartie se contente de dire "on verra".

Ellison rendit plus tard visite à Charley Dixon, l'ex fiancé de Sarah Connor qui a assisté à au massacre de Cromartie à l'hôtel. Charley s'est d'ailleurs à contre-cœur équipé d'une arme à feu depuis cet incident. Ellison lui suggère à lui et sa femme de quitter la ville pour leur sécurité et offre à Charley une bible en gage de sympathie. Ellison assista plus tard aux funérailles de la femme de Charley après qu'elle fut tuée à la suite de l'explosion de la bombe de Cromartie.

Article connexe 
 Personnages de Terminator

Personnage de Terminator
Agent du FBI de fiction
Catholique de fiction
Personnage de fiction créé en 2008
Personnage de fiction de Los Angeles
Personnage de fiction masculin
Personnage de série télévisée de science-fiction

en:List of Terminator: The Sarah Connor Chronicles characters#James Ellison